Il torneo di sciabola a squadre femminile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 31 luglio 2021 presso la Makuhari Messe.

Risultati

Finali

Finali 5º/8º posto

Classifica finale

Scherma ai Giochi della XXXII Olimpiade